Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Роджер Федерер — уступил в четвертьфинале.

Посев 

  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Энди Роддик (Четвёртый раунд)
  Робин Содерлинг (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Фернандо Вердаско (Первый раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Марин Чилич (Первый раунд)
  Томаш Бердых (Финал)
  Михаил Южный (Второй раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Первый раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый раунд)
  Юрген Мельцер ''(Четвёртый раунд)

<ol start="17">
 Иван Любичич ''(Первый раунд)
 Сэм Куэрри ''(Четвёртый раунд)
 Николас Альмагро ''(Первый раунд)
 Станислас Вавринка ''(Первый раунд)
 Гаэль Монфис ''(Третий раунд)
 Фелисиано Лопес ''(Третий раунд)
 Джон Изнер ''(Второй раунд)
 Маркос Багдатис ''(Первый раунд)
 Томаш Беллуччи ''(Третий раунд)
 Жиль Симон ''(Третий раунд)
 Эрнест Гулбис (снялся с турнира)
 Альберт Монтаньес ''(Третий раунд)
 Филипп Кольшрайбер ''(Третий раунд)
 Томми Робредо ''(Первый раунд)
 Виктор Ханеску ''(Третий раунд)
 Жюльен Беннето ''(Четвёртый раунд)
 Филипп Пецшнер (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джейми Бейкер (Первый раунд)  Теймураз Габашвили (Второй раунд)  Николас Кифер (Первый раунд)<ol start="4">
  Андрей Кузнецов (Первый раунд)  Кей Нисикори (Первый раунд)  Робин Хасе (PR, Второй раунд) Победители квалификационного отбора 

  Гильермо Алькайде (Первый раунд)  Карстен Болл (Первый раунд)  Ричардас Беранкис (Второй раунд)  Илья Бозоляц (Второй раунд)  Тейлор Дент (Второй раунд)  Рик де Вуст (Первый раунд)  Иван Додиг (Второй раунд)  Брендан Эванс (Второй раунд)  Мартин Фишер (Второй раунд)  Йесси Хута Галунг (Первый раунд)  Марсель Ильхан (Второй раунд)  Тобиас Камке (Третий раунд)''

<li> Роберт Кендрик (Первый раунд)
<li> Николя Маю (Первый раунд)
<li> Бернард Томич (Первый раунд)
<li> Джесси Уиттен (Первый раунд)
<li> Рамон Дельгадо (LL, Первый раунд)
<li> Штефан Коубек (LL, Первый раунд)
<li> Джесси Левайн (LL, Первый раунд)
<li> Юлиан Райстер (LL, Второй раунд)
<li> Го Соэда (LL, Первый раунд)
<li> Райан Свитинг (LL, Первый раунд)
<li> Сантьяго Вентура Бертомеу (LL, Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Хуан Мартин дель Потро
  Фернандо Гонсалес
  Радек Штепанек
  Хуан Монако

<li> Эрнест Гулбис
<li> Иво Карлович
<li> Томми Хаас

Список спортсменов, снявшихся по ходу турнира 

  Флориан Майер
  Михаэль Беррер
  Евгений Королёв

<li> Виктор Ханеску
<li> Илья Марченко
<li> Сергей Стаховский

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

См. также 
 Матч Джона Изнера и Николя Маю

Ссылки 
 

Взрослые